Вайцман (Weitzmann, Weitzman) — фамилия еврейского происхождения.

 Вайцман, Арн (1884 — после 1949) — аргентинский еврейский драматург, писатель, педагог (идиш).
 Вайцман, Курт (1904—1993) — немецкий историк искусства, византист.

См. также 
 Вейцман